Boris Titulaer (1980), Nederlands zanger
 Chriet Titulaer (1943-2017), Nederlands sterrenkundige, presentator en publicist
 12133 Titulaer, hoofdgordelplanetoïde, genoemd naar Chriet Titulaer